Gündell ist der Familienname folgender Personen:
 Gündell (Adelsgeschlecht), auch: Gündel, aus Winsen an der Luhe stammendes Adelsgeschlecht
 Erich von Gündell (1854–1924), deutscher General der Infanterie
 Georg Heinrich Gündell (1772–1835), deutscher Geistlicher, Königlich Hannoverscher Feldpropst, Garnisonpfarrer, Superintendent, und Heimatforscher zur Geschichte der Welfen
 Walter von Gündell (1892–1973), deutscher Generalleutnant 
 William Hounsell von Gündell (1813–1883), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Gündel